Mehr steht für:
 schweizerisch eine Mehrheit, speziell
 Ständemehr
 Volksmehr
 Mehr (Rees), einen Stadtteil von Rees im Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Mehr (Kranenburg), einen Ortsteil von Kranenburg im Kreis Kleve, Nordrhein-Westfalen
 Mehr (Verwaltungsbezirk), Bezirk der Provinz Fars (Iran)
 Mehr (Iran), Ort in Fars
 Mehr News Agency (MNA), eine iranische Nachrichtenagentur
 Mithras, eine alte iranische Gottheit
 den iranischen Herbstmonat Mehr, siehe Iranischer Kalender#Monatsnamen
 der 16. Tag des Monats im Iranischen Kalender, siehe Mehrgan

Personen:
 Emil Mehr (1909–1988), Schweizer Maler, Mosaizist, Zeichner und Kunstpädagoge.
 Franz Xaver Mehr (1896–1981), deutscher Flugzeugkonstrukteur
 Joachim Mehr (1945–1964), Todesopfer an der Berliner Mauer
 Max Thomas Mehr (* 1953), deutscher Journalist und Mitbegründer der taz
 Mariella Mehr (1947–2022), Schweizer Schriftstellerin
 Robert Mehr (1886–1935), österreichischer Politiker (SPÖ), Linzer Bürgermeister von 1927 bis 1929

Siehe auch:

 Meer (Begriffsklärung)
 Mer
 Mähr
 Mehr! Theater am Großmarkt